Известны следующие личности с именем и фамилией Джон Астон ():
 Астон, Джон (старший) (1921—2003) — английский футболист.
 Астон, Джон (младший) (род. 1947) — английский футболист.
 Астон, Джон (1882—1951) — ирландский игрок в крикет.